Przewoźnik
 Przewoźnik drogowy
 Przewoźnik kolejowy
 Przewoźnik lotniczy
 Przewoźnik morski
 Przewoźnik żeglugi śródlądowej

Miejscowości w Polsce
 Przewoźnik – część wsi Gągolin w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Łoniów

Polskie nazwiska
 Andrzej Przewoźnik – polski historyk, sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (1992–2010)